Dlhý vrch – szczyt Małej Fatry na Słowacji
 Długi Wierch (Wierch Średnica, słow. Strednica, Dlhý vrch) – szczyt w zachodniej części Tatr Bielskich
 Długi Wierch (słow. Dlhý vrch) – szczyt we wschodniej części Tatr Bielskich